Amerikai Egyesült Államok
Backus Township (Michigan)
Backus (Minnesota)
Backus (Nyugat-Virginia)